Amburgey ist der Name von:
 Amburgey Branch, einem Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Amburgey (Kentucky), einer Ortschaft im US-Bundesstaat Kentucky